Colonial Heights (Tennessee), plaats in Tennessee
Colonial Heights (Virginia), plaats in Virginia